Oppolzer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Oppolzer (* 1946), deutscher Soziologe und Sozialökonom
 Anna Oppolzer (* 1983), deutsche Spieleautorin
 Daniel Oppolzer (* 1989), deutscher Eishockeyspieler
 Egon von Oppolzer (1869–1907), österreichischer Astronom
 Johannes Oppolzer (* 1931), österreichischer Prälat
 Johann Oppolzer (1808–1871), österreichischer Mediziner
 Siegfried Oppolzer (1929–2005), deutscher Universitätspräsident
 Theodor Oppolzer (1841–1886), österreichischer Astronom
 Wolfgang Oppolzer (1937–1996), österreichischer Chemiker

Oppolzer steht für:
 Oppolzer (Mondkrater), Rest eines Mondkraters
 (1492) Oppolzer, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Tichá (Dolní Dvořiště) (deutsch Oppolz), Ortsteil von Dolní Dvořiště